

Январь 
 Флавий Гипатий, византийский военачальник, консул 500 года; во время восстания «Ника» был провозглашён императором.

Март 
 3 марта — Гвеноле, бретонский монах, основатель и настоятель монастыря Ландевеннек, католический святой.

Октябрь 
 17 октября — Бонифаций II, Папа Римский (530—532).

Декабрь 
 5 декабря — Савва Освященный, христианский святой, авва, создатель Иерусалимского устава, используемого в Православных церквях.

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Иудул из Ландевеннека, один из бретонских святых, официально не признанных католической церковью.
 Экклезий Равеннский, епископ Равеннский (521—532), католический святой.

0532
Умершие в 532 году